Spam (post) - ongewenste elektronische post
Spam (vlees) - ingeblikt varkensvlees dat zijn naam gaf aan de ongewenste berichten, in Nederland onder de naam smac in de handel
Media:
Spam (3FM) - een voormalig radioprogramma
SPAM (televisieprogramma) - een televisieprogramma op Canvas
Spam (jeugdtijdschrift) - een voormalig jeugdtijdschrift